Daniel Alfredsson, švedski hokejist, * 11. december 1972, Göteborg, Švedska.

Alfredsson je kariero začel pri klubu IF Mölndal Hockey v švedski drugi ligi, v sezoni 1992/93 pa je zaigral za Västra Frölunda HC v švedski elitni ligi. S klubom, za katerega je odigral štiri sezone, je v sezoni 2004/05 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1994 je bil kot skupno 133. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je v ligi NHL odigral sedemnajst zaporednih sezon, z izjemo odpovedane sezone 2004/05. Od leta 1999 je bil tudi klubski kapetan. Svojo zadnjo sezono v karieri 2013/14 je odigral za Detroit Red Wings. Skupno je v ligi NHL odigral 1246 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 444 golov in 713 podaj, ter 124 tekem končnice, na katerih je dosegel 51 golov in 49 podaj. Kot 75. hokejist v zgodovini lige NHL je presegel mejo 1000 doseženih točk. V sezoni 2006/07 je bil najboljši strelec končnice lige NHL in najboljši po točkah. V letih 1996, 1997, 1998, 2004, 2008 in 2012 je zaigral na tekmi vseh zvezd lige NHL. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na petih olimpijskih igrah, kjer je leta 2006 osvojil naslov olimpijskega prvaka in leta 2014 srebro, ter sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil srebrni medalji v letih 1995 in 2004 ter bronasti medalji v letih 1999 in 2001. Skupno je na olimpijskih igrah odigral 26 tekem ter dosegel trinajst golov in štirinajst podaj, na svetovnih prvenstvih pa je odigral 58 tekem ter dosegel 19 golov in 27 podaj.

Leta 2017 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih, leta 2018 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| IF Mölndal Hockey
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|-
| IF Mölndal Hockey
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 32
| 12
| 8
| 20
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 92/93
|
| 20
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 18
| 9
| 9
| 18
|
| 10
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 20
| 10
| 30
|
| 18
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 22
| 7
| 11
| 18
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 18
| 11
| 12
| 23
|
| 14
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 26
| 35
| 61
| -18
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 76
| 24
| 47
| 71
| +5
| 30
|
| 7
| 5
| 2
| 7
| -1
| 6
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 56
| 17
| 28
| 45
| +7
| 18
|
| 11
| 7
| 2
| 9
| -4
| 20
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 58
| 11
| 22
| 33
| +8
| 14
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| -1
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 4
| 5
| 9
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 57
| 21
| 37
| 58
| +11
| 28
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
|
| 68
| 24
| 46
| 70
| +11
| 30
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 3
| 5
| 8
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 37
| 34
| 71
| +3
| 45
|
| 12
| 7
| 6
| 13
| +6
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 27
| 52
| 79
| +15
| 42
|
| 18
| 4
| 4
| 8
| -3
| 12
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 03/04
|
| 77
| 32
| 48
| 80
| +12
| 24
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 0
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 6
| 6
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 15
| 8
| 9
| 17
| +9
| 10
|
| 14
| 12
| 6
| 18
| +13
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 3
| 6
| 9
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 05/06
|
| 77
| 43
| 60
| 103
| +29
| 50
|
| 10
| 2
| 8
| 10
| +2
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 5
| 5
| 10
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 06/07
|
| 77
| 29
| 58
| 87
| +42
| 42
|
| 20
| 14
| 8
| 22
| +4
| 10
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 07/08
|
| 70
| 40
| 49
| 89
| +15
| 34
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 08/09
|
| 79
| 24
| 50
| 74
| +7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 09/10
|
| 70
| 20
| 51
| 71
| +8
| 22
|
| 6
| 2
| 6
| 8
| -2
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 3
| 0
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 10/11
|
| 54
| 14
| 17
| 31
| -19
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 11/12
|
| 75
| 27
| 32
| 59
| +16
| 18
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| -3
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 12
|
| 8
| 1
| 6
| 7
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 12/13
|
| 47
| 10
| 16
| 26
| +1
| 33
|
| 10
| 4
| 6
| 10
| +5
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 13/14
|
| 68
| 18
| 31
| 49
| +2
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 14
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1507
| bgcolor="#7FFF00" | 544
| bgcolor="#7FFF00" | 824
| bgcolor="#7FFF00" | 1368
| bgcolor="#7FFF00" | +200
| bgcolor="#7FFF00" | 689
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 157
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 92
|}

Zunanje povezave 

 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti IF Mölndal Hockey
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Detroit Red Wings
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih